Araba, nom basc d'Àlaba
 Araba (o arba o abra), paraula turca (d'arrel àrab o persa) sorgida al  que identifica una carreta o carro.
 Wadi Araba, vall de la part final del Jordà